Оберале́ч () — долинный ледник на южном склоне Бернских Альп в кантоне Вале, Швейцария.

Обералеч имеет длину 9 км, среднюю толщину до 1 км и площадь около 22 км² (по состоянию на 2000 год).

Система ледника Обералеч состоит из двух приблизительно равных рукавов. Восточный рукав берёт своё начало на юго-западном склоне горы Алечхорн на высоте приблизительно 3700 метров над уровнем моря, и соединяется с западным рукавом (Байхглетчер, ) в долине у подножия Нестхорна. Далее ледник течёт в юго-восточном направлении к Большому Алечскому леднику, но не достигает его. Язык ледника заканчивается приблизительно на высоте 2150 м.

Во время малого ледникового периода в середине XIX века, ледник Обералеч был частью Большого Алечского ледника.

Альпинизм 
На высоте 2640 метров, над местом слияния двух рукавов ледника, расположена хижина Обералечхютте () Швейцарского альпийского клуба, с 2005 года доступная альпинистам с помощью новой тропы от через Белальп.

Всемирное наследие 
В декабре 2001 года Верхний Алечский ледник, наряду с Большим Алечским ледником, был включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия в составе региона Юнгфрау-Алеч-Бичхорн.

Примечания

Ссылки 
 Верхний Алечский ледник на Glaciers online
 Швейцарская сеть мониторинга ледников
 Сайт Всемирного наследия ЮНЕСКО — региона Юнгфрау-Алеч

Бернские Альпы
Ледники кантона Вале
Бассейн Роны
Всемирное наследие в Швейцарии